Montalto Marina è una frazione di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo nel Lazio, situata nelle dirette vicinanze del mar Tirreno a pochi chilometri di distanza dal monte Argentario.
Caratteristico di questa località sono le abitazioni estive, costituite nella maggior parte dei casi da due o tre piani spesso dotate di un giardino.

Il villaggio, , presenta una vasta pineta, divisa in due parti: nella prima zona si trova l'unica chiesa dell'abitato e, più in fondo, la macchia mediterranea; nella seconda area vi è invece una vasta zona recintata al cui interno si allevano alcuni muli.

Possiede, inoltre, una vasta banchina di scogli sulla foce del fiume Fiora, dalla quale escono alcune imbarcazioni private. La sua posizione è ottimale, data la vicinanza all'Aurelia e a noti siti archeologici come Vulci e Tarquinia.

Frazioni di Montalto di Castro